Мальтийская Премьер-лига 1982/1983 () — 68-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1982/1983
Мальта
Мальта
1982 год на Мальте
1983 год на Мальте